Toto je seznam měst na území Moravy s počtem obyvatel k 1. lednu 2022. Na Moravě se k tomuto datu nacházelo 141 měst.

Seznam obsahuje také město Janov, které se nachází v moravských enklávách ve Slezsku, avšak neobsahuje město Ketř, ležící v moravské enklávě v Polsku.

Součástí seznamu jsou také města, jejichž současný katastr zasahuje i do ostatních historických českých zemí, tedy do Čech a do Slezska, a jejich historického jádro je umístěno na Moravě (např. Jihlava, Ostrava, aj.). Naopak neobsahuje města, která svým současným katastrem zasahují na Moravu nebo do moravských enkláv jen z malé části, zatímco historické jádro města se nachází v Čechách (Svratka) nebo ve Slezsku (Zlaté Hory, Bruntál, Opava, Vítkov, Odry, Studénka, Vratimov).

Seznam

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam měst v Česku podle počtu obyvatel

Města
Morava